L'offensive d'Estrémadure est une offensive espagnole qui participa à la guerre civile en Espagne entre 1936 et 1939.

Histoire 

Les émeutes de Barcelone menèrent directement à la dernière phase de l'attaque communiste contre Largo Caballero. Entre le premier ministre et les communistes, les relations devinrent pires que jamais à l'occasion d'une discussion sur les problèmes de stratégie. Plusieurs officiers du haut commandement avaient proposé d'éprouver l'armée républicaine nouvellement réorganisée en lançant une offensive en Estrémadure, en direction de Peñarroya et Mérida.

Sources 
 Pierre Chapelot, introduction à la Guerre d'Espagne Michel Bernard, 1961

Bataille de la guerre d'Espagne